Subercaseaux ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamín Subercaseaux (1902–1973), chilenischer Schriftsteller
 Elizabeth Subercaseaux (* 1945), chilenische Schriftstellerin und Journalistin
 Francisco Maximiano Valdés Subercaseaux (1908–1982), chilenischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Osorno
 Juan Subercaseaux Errázuriz (1896–1942), Bischof von Linares, später Erzbischof von La Serena
 Luis Subercaseaux Errázuriz (1882–1973), chilenischer Leichtathlet, Unternehmer und Diplomat
 Pedro Subercaseaux Errázuriz (1880–1956), chilenischer Maler
 Ramón Subercaseaux Vicuña (1854–1937), chilenischer Maler, Politiker und Diplomat